Лига Европа 2018/19 е 48-ото издание на втория по сила турнир в Европа и 10-ото издание откакто е преименуван от Купа на УЕФА на Лига Европа. Финалът на турнира ще се играе на Олимпийския стадион в Баку (Азербайджан). Победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионската лига и за Суперкупата на УЕФА.

Предварителен кръг 
Жребият за предварителния кръг се тегли на 12 юни 2018 г. Първите мачове са на 26 и 28 юни, а реваншите на 5 юли 2018 г.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2018 г. Първите мачове са между 10 и 12 юли, а реваншите между 17 и 19 юли 2018 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 16 отпаднали шампиона от първия квалификационен кръг и три шампиона, отпаднали от предварителния кръг на Шампионска лига 2018/19. В основния поток се включват 27 отбора, както и 47-те победителя от първия квалификационен кръг

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2018 г. Първите мачове са на 26 юли, а реваншите – между 31 юли и 2 август 2018 г.

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват отпадналите отбори от втория квалификационен кръг на Шампионска лига 2018/19.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 23 юли 2018 г. Първите мачове са на 7 и 9 август, а реваншите на 16 август 2018 г.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 6 август 2018 г. Първите мачове са на 23 август, а реваншите на 30 август 2018 г. В този кръг се включват отпадналите шампиони от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2018/19.

Групова фаза 
Жребият се провежда в Монако на 31 август 2018 г. 48-те отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в 12 групи по 4 отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 20 септември, 4 октомври, 25 октомври, 8 ноември, 29 ноември и 13 декември 2018 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Фаза на директни елиминации

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2018/19. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За 1/16 финалите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключено. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се тегли на 17 декември 2018 г. в Нион, а мачовете са на 12 и 14 февруари (първи срещи) и 20 и 21 февруари 2019 г. (реванш)

Осминафинал 
От фазата на осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият е на 22 февруари 2019 г. в Нион, а мачовете на 7 и 14 март 2019 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите е на 15 март 2019 г., а мачовете на 11 и 18 април 2019 г.

Полуфинал 
Жребият за полуфиналите е на 21 април 2019 г., а мачовете на 2 и 9 май 2019 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2018/19

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Лига Европа